Cet article relate le parcours de l’équipe d'Angleterre de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

L'Angleterre s'est qualifiée pour l'Euro 2012 en terminant  de son groupe au détriment du Monténégro et de la Suisse.

Elle se trouve dans le Groupe D face à l'Ukraine, la Suède et la France.

Effectif 

Le , le sélectionneur de l'Angleterre Roy Hodgson a dévoilé une liste de 23 joueurs sélectionnés pour participer à la compétition. Le , John Ruddy s'est blessé le doigt et est remplacé par le jeune gardien Jack Butland, Ruddy rejoint une longue liste de blessés avec Michael Dawson, Jack Wilshere, Darren Bent ou encore Jack Rodwell. Puis le , c'est au tour de Gareth Barry de quitter ses coéquipiers à la suite d'une blessure lors du match contre la Norvège, il est remplacé par le défenseur polyvalent d'Everton Phil Jagielka. Nouveau coup dure pour la sélection des Three Lions avec la blessure de Frank Lampard le 31 mai qui est remplacé par le milieu de Liverpool Jordan Henderson. Une nouvelle désillusion vient lors du dernier match de préparation contre la Belgique avec Gary Cahill qui est obligé à la suite d'une double fracture de la mâchoire de céder sa place à Martin Kelly.

Staff

Sélectionneur 

  Roy Hodgson

Entraîneur adjoints 

  Ray Lewington, entraîneur adjoint
  Gary Neville, entraîneur
  Ray Clemence, entraîneur des gardiens
  Dave Watson, entraîneur adjoint des gardiens

Qualifications

Groupe G 

|}

Matchs de préparation

Euro 2012

Premier tour - groupe D 

|}

France - Angleterre

Suède – Angleterre

Angleterre - Ukraine

Quart de finale

Angleterre – Italie

Séjour et hébergement 
Durant la compétition ukraino-polonaise, l'équipe d'Angleterre séjourne à Cracovie.

Références 

Angleterre
Football en Angleterre en 2012